Geliebtes Leben ist der Titel folgender Filme:

 Geliebtes Leben (1953), deutscher Film von Rolf Thiele
 Geliebtes Leben (2010) (Life, Above All), südafrikanisch-deutscher Film von Oliver Schmitz (Regisseur)